Función de partición puede referirse a:

Función de partición (teoría de números)
Función de partición (mecánica estadística)